Impact Winter — компьютерная игра разработчик Mojo Bones, издатель Bandai Namco Entertainment Europe. Жанр игры RPG, открытый мир. Игра вышла 23 мая 2017 года.

Про Игру 
Сюжет игры в том, что на Землю упал астероид, который уничтожил большую часть населения и вызвал новый ледниковый период. Теперь во всем мире зима и снегопад. Главный герой игры Джейкоб Соломон один из немногих, кто выжил в глобальной катастрофе. Он вместе с четырьмя выжившими пытаются спастись в покинутой церкви. У Джейкоба Соломона есть боевой робот Ako-Light который все время находится рядом с ним. В один день робот получает сообщение, что помощь придет через 30 дней. 

Группа людей с которой все время был главный герой обрадовалась такому сообщению и теперь цель игры дождаться этого часа. В игре каждый член группы полезен по своему. Мэгги может ремонтировать предметы и создавать новые из предметов, которые группа нашла. Кристоф может чинить робота Ako-Light и улучшать его новыми модулями. Венди может готовить еду и помогать раненым. Блейн охотник-профессионал, который разбирается в оружии и ловушках. У всех членов группы есть потребности за которыми необходимо следить - здоровье, температура тела, голод, жажда, энергия и настроение. 

Чтобы выжили все члены группы следует добывать воду и еду, разводить костры и греться в заброшенной церкви. Нужно поднимать настроение разговорами и разными навыками. Также в игре есть случайные события: нападение диких зверей или болезнь у одного из членов группы. В игре можно встретить торговцев, которые продают полезные предметы, или враждебных разбойников, которые захотят убить вашу группу и забрать все ваши вещи.

Разработка 
В октябре 2014 студия Mojo Bones на сайте Kickstarter начали акцию по привлечению средств для своей игры, их цель была 95 тысяч долларов однако в конце сборов они смогли привлечь только 21 тысяч долларов. После провала на Kickstarter про игру ничего не было слышно. Но 30 ноября 2016 в сети появилась новость что издателем игры будет Bandai Namco Entertainment Europe, по соглашению с издателем концепция игры не поменялась. Выход игры планировался на 23 апреля 2017 года, но позже был перенесён на 23 мая 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компьютерные игры 2017 года
Постапокалиптические компьютерные игры
Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры для Windows
Игры для macOS
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры